Puede hacer referencia a:

 Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz (1847-1928),  marqués de Valtierra, militar y diplomático español.
 Carlos Espinosa de los Monteros y Bermejillo (1879-1924), militar y diplomático español, primogénito del anterior.
 Carlos Espinosa de los Monteros y Herreros de Tejada (1906-1931)  marqués de Valtierra, nieto del primer marqués.
 Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós (1944),  marqués de Valtierra, empresario y abogado español, actual Marqués de Valtierra y expresidente de Iberia, bisnieto del primer marqués.